Přestavlky est un toponyme qui peut désigner :

Přestavlky, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Přestavlky, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Přestavlky, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Přestavlky, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Přestavlky u Čerčan, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale.

Voir aussi
 Prestavlky, commune de Slovaquie.

Homonymie de localités en  Tchéquie